40-летие космического полёта Ю. А. Гагарина — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых 40-летней годовщине первого полёта человека в космос.

Старт корабля «Восток-1» был произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур; позывной Гагарина был «Кедр». Ракета-носитель Восток проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени. Выключение двигателя произошло только после срабатывания дублирующего механизма (таймера), но корабль уже поднялся на орбиту, высшая точка которой (апогей) оказалась на 100 км выше расчётной. Сход с такой орбиты с помощью «аэродинамического торможения» мог занять по разным оценкам от 20 до 50 дней

История выпуска 
В 2001 году в каталогах ЦБ РФ появились четыре памятные юбилейные монеты космической тематики, посвящённые первому полёту человека в космос. Две из них — номиналом 2 и 10 рублей — выполнены из недрагоценных металлов, а две — из серебра 900 пробы.

Структура серии:
 биметаллическая монета номиналом 10 рублей из недрагоценных сплавов;
 монета номиналом 2 рубля из медно-никелевого сплава;
 монета из серебра 900-й пробы номиналом 3 рубля;
 монета из серебра 900-й пробы номиналом 100 рублей.

Монеты из недрагоценных металлов

2 рубля 
Монета номиналом 2 рубля является наименьшей по номиналу в серии. Аверс стилизован под двухрублёвые монеты образца 2000 года, посвящённые 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945.

Тираж монеты составил 20 млн штук и поровну разделён между двумя Московским и Санкт-Петербургским монетными дворами.

По данным каталога-справочника «Конрос», Московским монетным двором по ошибке было выпущено несколько монет без знака монетного двора. Эта разновидность монет получила повышенный спрос на нумизматическом рынке.

10 рублей 
Из-за большого тиража монета не является редкой — её можно встретить в обороте. Монета московского монетного двора встречается реже.

Монеты из серебра

3 рубля

100 рублей

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России
Память о Юрии Гагарине